een biologisch gen; zie Gen
 een in Afrika gesproken taal; zie Gen (taal)
 het eerste boek Mozes; zie Genesis (boek)
 een omgeving voor software-ontwikkeling; zie Gen (software)

Gewestelijk ExpresNet, voorstadstreinen in en rond de Belgische hoofdstad Brussel
Grote Eenheden Natuur, zie Natuurdecreet in Vlaanderen
 Global Ecolabelling Network